Barbarian F.C., een Engelse voetbalclub
 The Barbarians (band), een rockband uit de jaren zestig
 The Barbarians (1987), een speelfilm uit 1987